De l'eau dans le gaz (2000 Light Years From Home), vingt-deuxième épisode de la saison 7 de That '70s Show diffusé en 2005 ;
 De l'eau dans le gaz (Orange Blossom Ice Cream), troisième épisode de la saison 7 de Mentalist diffusé en 2014 ;
 De l'eau dans le gaz (Fractured), seizième épisode de la saison 2 de Scorpion diffusé en 2016 ;
 De l'eau dans le gaz (Waterworks), douzième  épisode de la saison 6 de Better Call Saul diffusé en 2022.